Opferpfennig bezeichnet 

 das Beichtgeld
 als „Goldener Opferpfennig“ im Mittelalter eine von Juden zu entrichtende Steuer